El término RTC puede referirse:

a Real Time Clock, un reloj de ordenador;
a Red Telefónica Conmutada;

En Cabo Verde

a Rádio e Televisão CaboVerdiana, un ente público de radio y televisión de Cabo Verde;

En Chile
a Tarapacá Televisión, señal UHF de Chile;

En México
a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, un instituto administrativo independiente asociado de la Secretaría de Gobernación, orientado en materia de radio, televisión y cinematografía;

En la lucha libre profesional
al Right To Censor, de la World Wrestling Federation.